НаШо́н Кирз (; 2 октября 1972, Бруклин, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США) — американский .

Биография и карьера 
НаШон Кирз родился 2 октября 1972 года в Бруклине (Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США).

Кирз появился на телевидении в сериале HBO «Красавцы» в роли двоюродного брата рэпера Сайгона; и в «Щите».

Кирз играл роль второго плана в сериале ABC «Отчаянные домохозяйки», заменив уволенного Пейджа Кеннеди в роли Калеба Эпплуайта, беглеца, находящегося в плену в подвале его матери (Элфри Вудард).

До «Отчаянных домохозяек», Кирз сыграл роли в фильмах «Нью-йоркское такси», «Марси Икс», «Черта Бронкса», а также стал «голосом» пешехода в видеоигре «Grand Theft Auto: San Andreas». Кирз снялся в фильме 2007 года «Мой брат» вместе с Ванессой Уильямс. В течение нескольких лет в конце 1990-х и начале 2000-х годов, Кирз регулярно появлялся в «Поздним вечером с Конаном О'Брайеном».

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США